

Geografia
 Piccione – frazione di Perugia

Persone
 Clivio Piccione – pilota automobilistico monegasco
 Luigi Piccione (in arte Swan) – ballerino italiano, di genere popping e locking
 Teresa Piccione – politica italiana

Letteratura
 Il piccione – romanzo di Patrick Süskind

Altro
 Piccione – simbolo araldico
 Timoteo Piccione – personaggio immaginario dell'universo Disney
 nome volgare degli uccelli della famiglia dei Columbidae, in particolare il Columba livia.